Regierung Schaus steht für folgende Regierungen Luxemburgs:

 Regierung Dupong-Schaus
 Regierung Dupong-Schaus-Bodson